Арвесен () — норвежская фамилия.

Известные носители:
 Арвесен, Арве (1869—1951) — норвежский музыкант.
 Арвесен, Кристиан (1883—?) — норвежский политик.
 Арвесен, Курт Асле (род. 1975) — норвежский велогонщик.
 Арвесен, Нина (род. 1961) — американская актриса.
 Арвесен, Олаус (1830—1917) — норвежский политик.
 Арвесен, Ян (1931—2000) — норвежский политик.